Randulf er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Enevold Randulf
 Niels Randulf

Efternavne